Mário Eduardo Pardini Affonseca (Santos, 6 de fevereiro de 1971) é um engenheiro e político brasileiro, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira.
Nas eleições de 2016 foi eleito prefeito da cidade de Botucatu, sendo re-eleito com 85,51% dos votos nas eleições de 2020.

Desempenho Eleitoral

Prefeitos de Botucatu
Política de Botucatu
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira
Naturais de Santos
Nascidos em 1971